Аморальна гільдія (яп. 不徳のギルド, Гепберн Futoku no Girudo, англ. Guild of Depravity) — це японська манґа, що написана та ілюстрована Таічі Кавадзоє. Вона випускалася Square Enix's в журналі  з червня 2017, її розділи зібрані в десять танкобон томів станом на вересень 2022 року. Адаптація аніме-телесеріалу від  транслювалася з жовтня по грудень 2022 року.

Персонажі

Медіа

Манґа 
12 червня 2017 року манга "Аморальна гільдія", написана та проілюстрована Таїчі Кавадзое, розпачала випускатися в журналі  від Square Enix. Станом на вересень 2022 р. було випущено десять  танкобон томів. Square Enix публікує серію в цифровому вигляді англійською мовою в глобальній версії  обслуговування.

Список томів

Аніме 
11 березня 2022 року було оголошено про адаптацію аніме-телесеріалу. Серіал був спродюсований , режисером став Такуя Асаока, сценарій написав Кадзуюкі Фудеясу, дизайном персонажів займався Хіраку Канеко, а музику написав Рьо Ширасава. Він транслювався з 5 жовтня по 21 грудня 2022 року на AT-X та інших мережах. Опенінгом є пісня "Never the Fever!!" (автор - Саяка Сасакі), а ендингом є "Sugar Sugar Spice" (シュガー・シュガー・スパイス, Shugā Shugā Supaisu) Мінамі Курібаясі.

Список епізодів

Примітки

Джерела